alleny – grupa organicznych związków chemicznych
Biografie:
 Woody Allen – amerykański reżyser, scenarzysta, aktor, muzyk, producent
 Clarence Ray Allen
 Dave Allen – komik irlandzki
 Dave Allen – wokalista
 Ethan Allen
 Glover Morrill Allen – amerykański zoolog
 Horatio Allen
 James Allen
 Joel Asaph Allen – amerykański ornitolog i systematyk
 Leslie Holdsworthy Allen
 Lew Allen
 Lewis Allen
 Lily Allen
 Mark Allen – snookerzysta
 Paul Allen
 Rick Allen
 Russell Allen
Miejscowości w Argentynie:
 Allen – miasto w Argentynie, w prowincji Río Negro

Miejscowości w USA:
 Allen – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Lyon
 Allen – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Floyd
 Allen – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Wicomico
 Allen – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Allen – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Dixon
 Allen – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Allen – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Hughes
 Allen – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Bennett
 Allen – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Collin

Gminy w USA:
 Allen (ang. Allen Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Allen (ang. Allen Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Miami
 Allen (ang. Allen Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Noble
 Allen (ang. Allen Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
 Allen (ang. Allen Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Allen (ang. Allen Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Warren
 Allen (ang. Allen Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
 Allen (ang. Allen Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman
 Allen (ang. Allen Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Allen (ang. Allen Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Worth
 Allen (ang. Allen Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Allen (ang. Allen Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
 Allen (ang. Allen Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 Allen (ang. Allen Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hancock
 Allen (ang. Allen Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ottawa
 Allen (ang. Allen Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Union
 Allen (ang. Allen Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northampton
 Allen (ang. Allen Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Allen (ang. Allen County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Allen (ang. Allen County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Allen (ang. Allen County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Allen (ang. Allen County) – w stanie Ohio

Parafie w USA:
 parafia Allen (ang. Allen Parish) – w stanie Luizjana

Stacje metra:
 Allen – stacja metra w Los Angeles